

Codici 
 acx – codice ISO 639-3 della lingua omai arabic

Altri progetti